Finek steht für

 eine Ruinenstätte in der östlichen Türkei, siehe Finik

Finek ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Finek (1920–1998), tschechischer Fußballspieler und -trainer